Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Jimmy Arias 4–6, 7–5, 6–1, 6–3.

Teste di serie 

 Boris Becker (secondo turno)
 Stefan Edberg (secondo turno)
 Yannick Noah (secondo turno)
 Mats Wilander (Campione)
 Horst Skoff (quarti di finale)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Kent Carlsson (quarti di finale)
 Joakim Nyström (secondo turno)

 Martín Jaite (quarti di finale)
 Kent Carlsson (terzo turno)
 Jonas Svensson (secondo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)
 Thierry Tulasne (terzo turno)
 Tarik Benhabiles (terzo turno)
 Aaron Krickstein (terzo turno)
 Slobodan Živojinović (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1987